Angelo Rizzo – regista, sceneggiatore, giornalista e montatore italiano
Angelo Rizzo – vescovo cattolico italiano